Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2001/02 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2001/02 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Midland Monarchs kamen mit 10 eingesetzten Spielern aus, die zweite Mannschaft von Beeson Gregory ließ 23 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 170 Spieler zum Einsatz, von denen 26 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Alexander Baburin (Wood Green) mit 10 Punkten aus 11 Partien, einen Punkt weniger erzielte sein Mannschaftskollege John Emms, auf 8,5 Punkte aus 11 Partien brachte es Aaron Summerscale (Beeson Gregory). Mit Alexander Tschernjajew, Ian Rogers, Michael Adams, Glenn Flear, Viktor Kortschnoi, Chris Howell (alle Beeson Gregory), Simen Agdestein (Wood Green) und Dritan Mehmeti (Slough) erreichten 8 Spieler 100 %, wobei Cherniaev 4 Partien spielte, Rogers 3, Adams, Agdestein und Flear je 2, die übrigen genannten Spieler je eine.
Ältester Spieler der Saison war der bei Beeson Gregory spielende Viktor Kortschnoi (1931–2016), jüngster Spieler der bei Slough spielende David Howell (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2001), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2001; ALB = Albanien, AUS = Australien, BER = Bermuda, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, HUN = Ungarn, IRL = Irland, KAZ = Kasachstan, MDA = Moldawien, NOR = Norwegen, POR = Portugal, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Beeson Gregory I. Mannschaft

Wood Green I. Mannschaft

Guildford A&DC

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Bristol

Wood Green II. Mannschaft

Midland Monarchs

Slough

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Thistle White Rose

Beeson Gregory II. Mannschaft

Wessex

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 23 Spieler der Vereine Beeson Gregory, Wood Green und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Die GM-Norm von Matthew Turner ergibt sich aus seiner Gesamtbilanz für die erste und zweite Mannschaft von Wood Green.
 Tony Miles starb am 12. November 2001.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der 4NCL

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2001
Schach 2002